Atà-Al·lah és un nom masculí teòfor àrab —en àrab عطاء الله, ʿAṭāʾ Allāh— que literalment significa «regal de Déu», «present de Déu», «do de Déu». Si bé Atà-Al·lah és la transcripció normativa en català del nom en àrab clàssic, també se'l pot trobar transcrit com a Ata'ullah, Attaullah, Ataollah o Attallah Aquest nom també el duen musulmans no arabòfons que l'han adaptat a les característiques fòniques i gràfiques de la seva llengua.

Vegeu aquí personatges i llocs que duen aquest nom.

Vegeu també Atà i Atiyya.

Notes 

Ata-Allah